Хейнкель 60 () — корабельный катапультный разведчик-корректировщик. Разработан в КБ фирмы «Эрнст Хейнкель флюгцойгверке» под руководством Р. Мевеса. Первый опытный полёт самолёт совершил 2 декабря 1931 года. Серийное производство развернули в июле 1933 года. Самолёт выпускался на заводах «Хейнкель» в Ростоке, «Везер флюгцойгбау» в Берлине, «Арадо флюгцойгверке» в Варнемюнде до июля 1937 года. Всего было выпущено 282 экз. Представлял собой одномоторный биплан смешанной конструкции, установленный на два поплавка.

Варианты и модификации 
 He 60a — предсерийный вариант. С июня 1933 года выпущено 14 самолётов.
 He 60b — внесены некоторые изменения, в 1934 году изготовлена небольшая партия.
 He 60c — основной серийный вариант, имел двигатель BMW VI 6.0ZU, 7,92-мм пулемёт MG-15 на верхней установке.
 He 60d — усилено вооружение за счёт установки 1 7,92-мм синхронного пулемёта MG-17, установлена новая радиостанция. Выпускался с июня 1936 г.
 He 60e — экспортный вариант для Испании, соответствовавший He 60d. Весной 1937 года поставлено 6 единиц.

Эксплуатация

Испания 
В 1935 году шесть He 60e отправили в Испанию, где включили в состав морской авиагруппы AS/88 легиона «Кондор». В 1937 г. He 60e появились в составе авиации франкистов. Основной задачей этих машин было патрулирование Атлантического побережья и перехват судов, направлявшихся в северные порты, которые были под контролем республиканцев. He 60e базировались в Кадисе. Во время полётов над Атлантическим океаном и Средиземным морем ими было обстреляно из пулемётов 35 судов и обнаружено ещё 50, пытавшихся прорвать блокаду республиканских портов. Четыре He 60e использовались до 1948 г.

Германия 
В люфтваффе к 1938 году самолёты модификаций C и D вооружили четыре береговые и корабельные отряды. К началу Второй мировой войны использовались 81 He 60 на Северном и Балтийским морях. В первые месяцы войны они привлекались для патрулирования прибережных вод. В начальный период войны против СССР He 60 базировался на берегах Балтийского моря.

Лётно-технические характеристики

Примечания

Ссылки 
 aviadejavu 
 HEINKEL He 60 

Самолёты Heinkel
Бипланы
Самолёты гражданской войны в Испании 
Гидросамолёты Второй мировой войны
Поплавковые самолёты